Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2013 de l'US Open de tennis qui est disputé du 26 août au 9 septembre 2013.

Primes et points

Faits marquants

Parcours

Têtes de série

Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2013
Tennis aux États-Unis en 2013
US Open Double messieurs
Tennis en août 2013
Tennis en septembre 2013
Sport aux États-Unis en août 2013
Sport aux États-Unis en septembre 2013
Sport à New York en 2013